Straßenrand steht für
 den äußeren Abschluss der Fahrbahn, siehe Randstreifen
 die Vegetationsstreifen am Straßen- und Wegesrand, siehe Wegrand

Siehe auch